Cupa Ucrainei () este o competiție anuală de fotbal ce se desfășoară între 32 de echipe ucrainene. Câștigătorul este premiat cu calificarea în UEFA Europa League. Numele oficial al cupei este DATAGROUP − Football Ukraine Cup.

Rezultate
Cupa Ucrainei s-a jucat din 1992. Următoarele scoruri au fost înregistrate în finale:

Cupe

Câștigate

Pierdute

Semifinale
 Tabel cu echipele care au jucat, barem o semifinală în Cupa Ucrainei, mai puțin combatantele din Kiev - Dinamo și din Donețk - Șahtior, care sunt net superioare celorlalte echipe în această competiție.

Top 10 antrenori

Vezi și
 Cupa Ucrainei 2015-2016

Fotbal în Ucraina